Hadrianstor steht für:
 Hadrianstor, Stadttor Athens
 Hadrianstor (Antalya), Ehrentor in Antalya, Türkei
 Hadrianstor (Ephesos), Ehrentor in Ephesos, Türkei
 Hadrianstor (Perge), Ehrentor in Perge, Türkei

Siehe auch:
 Hadriansbogen